Babis oder Babiš ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Babiš (* 1954), tschechischer Unternehmer und Politiker
 Emil Babiš, tschechoslowakischer Skispringer
Siehe auch:
 Babis Spur
 Babis vovos